Melchor hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Melchor Almagro, escritor granadino.
 Melchor Amate Hernández
 Melchor Aymerich
 Melchor Bravo de Saravia, gobernador del Reino de Chile (1568-1573).
 Melchor Cano (desambiguación)
 Melchor Fernández de León, dramaturgo español barroco de la escuela de Calderón.
 Melchor Guerrero, ferroviario, sindicalista y político español.
 Melchor Ocampo (desambiguación)
 Melchor Posse, político argentino.
 Melchor Rodríguez (desambiguación)
 Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor, jurista y político ilustrado español.
 Inés Melchor, atleta peruana.

Melchora
 Melchora Aquino, revolucionaria filipina.
 Melchora Figueroa, argentina.
 Melchora Rodríguez de Beláustegui, dama de sociedad del Buenos Aires en los últimos años del Virreinato del Río de la Plata.

Además
 Rey Melchor, rey mago